Astronàutica: 
Exploració espacial, progrés de la humanitat per a l'estudi i explotació de l'espai des del punt de vista científic i econòmic.
 Espai exterior, regions relativament buides de l'univers.
 Espai interestel·lar, el que es troba entre les estrelles, dins de la galàxia.
 Espai interplanetari, espai exterior dins del sistema solar.
 Física: 
espai
Espaitemps, on es desenvolupa la teoria de la relativitat
Espai buit, on no hi ha matèria.
Espai de Minkowski
Espai de fases
 Geografia: 
espai geogràfic
espai rural
espai urbà
 Informàtica:
 Espais de color: RGB, sRGB, CMYK, HSV.
Espai tipogràfic, caràcter en blanc dins d'un text.
Espai8, un videojoc.
 Matemàtiques: 
 Espai (matemàtiques).Espai afíEspai euclidiàEspai de HilbertEspai mètricEspai projectiuEspai topològic Espai vectorial Espai afí
 Espai de Banach
 Espai de Cauchy
 Espai de funció
 Espai robust
 Espai de producte interior
 Espai de Kolmogórov
 Espai Lp
 Espai de mesura
 Espai de Minkowski
 Espai vectorial normat
 Espai quocient
 Espai de Sobolev
 Espai uniforme
 Territori:Espai d'interès natural Filosofia:Espai (filosofia) Art:L'Espai de Dansa i Música de la Generalitat de Catalunya
 Viquipèdia:Viquipèdia:Espai de noms'''